

Musica 
 JX – disc jockey britannico, ora noto come Rex the Dog

Film 
 Jason X - Morte violenta – decimo film della saga horror di Venerdì 13

Altro 
 In esperanto JX è un altro modo per scrivere la lettera ĵ